Guitar Hero II — музыкальная видеоигра, разработанная Harmonix Music Systems и выпущенная RedOctane. Это вторая часть серии игр Guitar Hero, продолжение первой игры — Guitar Hero. В ноябре 2006 года игра была выпущена для PlayStation 2, в апреле 2007 — для Xbox 360, с некоторыми дополнительными функциями. Игра добилась крупного коммерческого успеха и заслужила положительные оценки критиков; она во многом помогла циклу игр Guitar Hero стать своего рода культурным феноменом.

Список песен

Ссылки 
 Официальный сайт

Guitar Hero
Игры для Xbox 360
Игры для PlayStation 2
Компьютерные игры 2006 года
Компьютерные игры, разработанные Harmonix Music Systems